Das Washington Building ist ein historisches Hochhaus in New York City und trägt die prominente Adresse 1 Broadway.

Das zwölfstöckige Hochhaus wurde vom Architekten Edward Hale Kendall entworfen und 1882 westlich des Bowling Green am Südende des Broadway fertiggestellt. Mit einer Höhe von etwa 40 Metern gehörte es zu den höchsten Gebäuden der Stadt. 1919 wurde das Gebäude komplett saniert und erhielt zudem eine neue Kalksteinfassade, die über die alte rote Fassade gesetzt wurde. Der Umbau wurde ebenfalls von Kendall geleitet, jedoch gemeinsam mit Ernest Flagg, dem Architekten des Singer Building wenige Jahre zuvor. 1991 wurde das Gebäude zu dem National Register of Historic Places hinzugefügt, 1995 folgte der Denkmalschutz der New York City Landmarks Preservation Commission. In unmittelbarer Nähe zum 1 Broadway befinden sich die ebenfalls denkmalgeschützten Hochhäuser Cunard Building und Standard Oil Building, sowie direkt angrenzend das Bowling Green Building.

Weblinks 

 

Hochhaus in Manhattan
Denkmal im National Register of Historic Places (New York)
Erbaut in den 1880er Jahren
Hochhaus in Nordamerika